El término flor puede referirse a:

Botánica
 Flor, órgano reproductor de las plantas fanerógamas;

Personas
 Flor (nombre), nombre de pila;
 Flor Pucarina (1935-1987), bailadora peruana;

Gastronomía
 Flor de sal
 Flor frita, dulce típico de la gastronomía española (principalmente de la cocina manchega);
 Flor, levaduras surgidas durante el proceso de fermentación del Jerez.

Lugares
 Vila Flor, villa del distrito de Braganza, Portugal;
 Vilaflor de Chasna, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.

Juego
 La Flor, Juego de cartas originario de la Comunidad autónoma de Cantabria;